Orchistomella är ett släkte av nässeldjur. Orchistomella ingår i familjen Melicertidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Orchistomella